Teimer steht für:

 eine Erhebung im Lipper Bergland, siehe Teimer (Berg)
 ein Naturschutzgebietes in Kalletal, siehe Teimer (Naturschutzgebiet)

Teimer ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Teimer von Wildau (1778–1838), Tiroler Freiheitskämpfer und österreichischer Offizier
 Philipp Teimer (um 1755–1812), böhmischer Opernsänger (Bass)

Siehe auch:
 Theimer
 Timer